Tichon kan avse:

Tichon av Moskva (1865–1925), en rysk patriark
Tichon av Zadonsk (1724–1783), en rysk munk